Пётр Андреевич Светлов (18 мая 1898 — 17 июля 1946, Москва, РСФСР) — советский государственный деятель, народный комиссар коммунального хозяйства РСФСР (1938) и секретарь Президиума Академии наук СССР (1939—1942).

Биография 
По профессии был маляром. В 1918 году был призван в РККА, член РКП(б) с 1919 года.

В 1921—1930 годах состоял на хозяйственной работе уездного и губернского масштаба в Орле. В 1928—1930 годах директор треста «Эльтрамвод».

В 1936 году окончил Московский электротехнический институт по специальности «инженер-электрик», одновременно работал на «Метрострое» сначала инженером, затем директором механического завода. В 1938 году заместитель директора Метростроя.

С марта по май 1938 года — нарком коммунального хозяйства РСФСР, освобожден от должности по болезни. С сентября 1938 по март 1939 года работал в Управлении делами Академии наук СССР.  С марта 1939 по май 1942 года был секретарём Президиума Академии наук СССР.

С 1942 г. научный сотрудник Энергетического института имени Г. М. Кржижановского Академии наук СССР.

Защитил 15 марта 1945 года кандидатскую диссертацию на тему «О связях расхода энергии с технологией и энергетикой рабочих процессов при обработке металлов».

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Примечания

Литература 
 Атомный проект СССР: документы и материалы : [в 3 т.] / Под общ. ред. Л. Д. Рябева. — 1998—2010.Т. 1. 1938—1945. Часть 2 / М-во Рос. Федерации по атом. энергии; Рос. акад. наук; Гос. науч. центр Рос. Федерации — ФЭИ им. акад. А. И. Лейпунского; [сост.: Л. И. Кудинова (отв. сост.), Ю. В. Фролов]. — : Изд-во МФТИ, 2002 г. — 800 с. — ISBN 5-02-015007-X

Источники 

 http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/authors/vernadsky/1940.htm
 Исторический архив, Выпуски 4-6. Изд-во «ЛИТ,», 2011

Народные комиссары РСФСР
Министры коммунального хозяйства РСФСР